Кунгурский ярус () — стратиграфическое подразделение, ярус нижнего отдела пермской системы. 

Название «кунгурский ярус» было предложено в 1890 году русским геологом Александром Антоновичем Штукенбергом (по имени Кунгурского уезда и города Кунгур, где расположен его стратотип). Ярус сложен главным образом известняками и доломитами. Здесь развиты известняки, доломиты, доломитизированные известняки и соли. В карбонатных породах очень много брахиопод (продуктиды), но мало двустворчатых моллюсков и фузулинид.

Примечания 

Пермский период
Геологические ярусы